Pojem integrace je použit například v následujících termínech:

 sociální integrace, budování soudružné společnosti
 integrace menšin, integrace cizinců
 rasová integrace, odstraňování rasové diskriminace a segregace
 národnostní integrace, odstraňování národnostní diskriminace a segregace
 ekonomická integrace, odstraňování obchodních bariér a podpora ekonomické spolupráce
 regionální integrace, růst meziregionální spolupráce a odstraňování napětí mezi regiony
 horizontální integrace, spojování podniků podobného zaměření s cílem získat větší podíl na trhu daného výrobku či služby (sjednocují se konkurenti)
 vertikální integrace, spojování podniků tak, že se sjednocují dodavatelé a odběratelé
 politická integrace, politické sjednocování a centralizace moci
 integrace obcí, integrace malých obcí, zefektivnění správy malých obcí formou administrativního sloučení nebo sdružování, např. do mikroregionů, resp. svazků či společenství obcí, v rámci modelu střediskových obcí apod.
 systémová integrace, spojování různých softwarů do jednoho systému
 digitální integrace, dosažení přenositelnosti dat mezi různými softwary a přístroji
 webová integrace, spojování výstupů činností a komponent nutných pro realizaci webového projektu
 dopravní integrace, vytváření integrovaných dopravních systémů
 matematická operace pro výpočet integrálu
 numerická integrace, řešení integrálu pomocí numerických metod

Související články 
 inkluze
 integrita

Externí odkazy